Everton steht für:
 Everton, Stadtteil und Wahlbezirk in Liverpool
 FC Everton, englischer Fußballverein aus Liverpool
 Everton Tigers, englischer Basketballverein aus Liverpool
 CD Everton de Viña del Mar, chilenischer Fußballverein

Everton ist der Familienname folgender Personen:
 Clive Everton (* 1937), walisischer Journalist, Autor und Snookerkommentator sowie -spieler
 Paul Everton (1868–1948), US-amerikanischer Schauspieler

Everton bzw. Éverton ist der Künstlername folgender Fußballspieler:
 Everton (Fußballspieler, 1979) (Everton Antonio Pereira; * 1979), brasilianischer Fußballspieler 
 Everton (Fußballspieler, 1983) (Everton Ramos da Silva; * 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Everton (Fußballspieler, 1984) (Francisco Everton de Almeida Andrade; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Éverton (Fußballspieler, 1986) (Éverton Santos da Costa; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Éverton (Fußballspieler, 1988) (Éverton Cardoso da Silva; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Everton (Fußballspieler, 1990) (Everton Gonçalves Saturnino; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Everton (Fußballspieler, 1992) (Éverton Claiton da Silva; * 1992), brasilianischer Fußballspieler 
 Everton (Fußballspieler, 1993) (Everton Nascimento de Mendonça; * 1993), brasilianischer Fußballspieler 
 Everton (Fußballspieler, 1995) (Everton Pereira; * 1995), brasilianischer Fußballspieler 
 Everton (Fußballspieler, 1996) (Everton Sousa Soares; * 1996), brasilianischer Fußballspieler
 Everton (Fußballspieler, 1997) (Everton Galdino Moreira; * 1997), brasilianischer Fußballspieler 
 Éverton Ribeiro (Éverton Augusto de Barros Ribeiro; * 1989), brasilianischer Fußballspieler

Everton ist der Name folgender Orte
 Everton (Victoria), Australien
 Everton (Ontario), Kanada
 Everton (KwaZulu-Natal), Südafrika

im Vereinigten Königreich:
 Everton (Bedfordshire), England
 Everton (Hampshire), England
 Everton (Liverpool), England
 Everton (Nottinghamshire), England
 Everton (Shetland), Schottland

in den Vereinigten Staaten:
 Everton (Arkansas), im Boone County
 Everton (Indiana), im Fayette County
 Everton (Missouri), im Dade County
 Everton (North Carolina), im Duplin County

Fließgewässer:
 Everton Creek, Fluss im Beltrami County, Minnesota

Siehe auch:
 Ewerthon (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Ewerton (Begriffsklärung)